Ágoston Péter (1617–1689) erdélyi jezsuita, híres hitszónok
Ágoston Péter (1874–1925) kommunista politikus, a Magyarországi Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa (külügyminisztere)
Ágoston Péter (1969) sugárterapeuta, onkológus
Ágoston Péter (1990-) színész